Малахово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Лычёвская волость».

Расположена в центре района к юго-западу от Великих Лук.

Население 
Численность населения по оценке на 2000 год составляла 43 жителя, на 2010 год — 5 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района